Schirmer er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Adolf Schirmer (1850-1930) – norsk arkitekt
 Heinrich Ernst Schirmer (1814-1887) – norsk arkitekt
 Herman Major Schirmer (1845-1913) – norsk arkitekt og rigsantikvar
 Johann Theodor Schirmer (1827-1904) – tysk jurist
 Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863) – tysk maler
 Otto Schirmer (1864-1917) – tysk øjenlæge
 Rudolf Schirmer (1831-1896) – tysk øjenlæge
 Wilhelm Schirmer (1802-1866) – tysk maler
 Ulf Schirmer (født 1959) – tysk dirigent

Tyske efternavne
Norske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne